Ceres (godin), de godin van de landbouw en het graan in de Romeinse religie
Ceres (dwergplaneet), een dwergplaneet van het zonnestelsel, vernoemd naar de godin

Molens en fabrieken, vernoemd naar de godin:
Ceres (Bovenkarspel), een korenmolen in het Noord-Hollandse Bovenkarspel
Ceres (Spijk), een koren- en pelmolen in het Groningse Spijk
Ceres (Loo), een voormalige molen in het Gelders Loo
Ceres (strokartonfabriek), een strokartonfabriek in Oude Pekela
Ceres (steenfabriek), een steenfabriek bij het Groningse Rottum
Ceres (chichoreifabriek), een chichoreifabriek in het Zuid-Hollandse Ouddorp

Plaatsen:
Ceres (waterschap), een vm. waterschap in Groningen
Ceres (Californië), een plaats in Californië in de Verenigde Staten
Ceres (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Ceres (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Ceres (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Turijn
Ceres (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
Ceres (Schotland), een plaats in Fife in Schotland
Ceres (Zuid-Afrika), een plaats in de West-Kaap in Zuid-Afrika

Acroniem:
Clouds and the Earth's Radiant Energy System, een meteorologisch project van de NASA

Vereniging:
W.S.V. Ceres, een Nederlandse studentenvereniging in Wageningen
Ceres (organisatie), Coalition for Environmentally Responsible EconomieS

Diversen:
Ceres (Frankendael), een beeld in de openbare ruimte in Amsterdam
Ceres (sap), een Zuid-Afrikaans merk van vruchtensappen